Bermo steht für:

 Bermo (Departement), Departement in Niger
 Bermo (Indien), Stadt in Indien
 Bermo (Niger), Landgemeinde in Niger